Торося́н () — армянская фамилия. Происходит от армянского мужского имени , означающим в переводе «напор» или «энергия».

Известные носители:
 Торосян, Азат Никогосович (1941—2023) — советский и белорусский скульптор.
 Торосян, Артур (род. 1973) — армянский футболист.
 Торосян, Вардан Григорьевич (род. 1948) — российский философ.
 Торосян, Давид Варанцович (род. 1950) — советский боксёр, призёр Олимпийских игр (1976).
 Торосян, Джим Петросович (1926—2014) — советский и армянский архитектор.
 Торосян, Рубен Ованесович (род. 1950) — армянский государственный деятель.
 Торосян, Саркис (1891—1954) — турецкий офицер, герой Галлиполийского сражения, позднее перешедший на сторону Антанты.
 Торосян, Тигран Суренович (род. 1956) — армянский государственный деятель, спикер парламента Армении (2006—2008).
 Торосян, Ширак Артёмович (род. 1972) — армянский политический деятель.
 Торосян, Эдгар (род. 1984) — армянский футболист, тренер.
 Торосян, Эдгар (род. 1985) — армянский футболист.

Примечания